Родники — хутор в Дубовском районе Волгоградской области, входит в состав Стрельношироковского сельского поселения.

Хутор находится на правом берегу реки Волги, в 3 километрах к югу от села Стрельноширокое. Площадь 31 га, высота над уровнем моря 116 м.

География местности 
Близ поселения имеются 2 больших родника и несколько поменьше, они и дали название поселению. Южнее хутора расположены байрачные леса.

Почва, в основном, представляет из себя тяжелый суглинок, но на некоторых участках близко к поверхности выходит песок. Почва устроена следующим образом: 30 см — плодородный слой, около 1 м — очень твердый переуплотненный суглинок (в основном сухой) и глубже более мягкий и в основном сырой суглинок.

Вода под землей течет в слое камня на глубине около 20 метров, именно на этой глубине по склонам балки находятся родники.

Население 
Динамика численности населения по годам:

Учреждения села 
 Имеется мед.учреждение
 Отделение почтовой связи

Экономика 
Основные отрасли экономики — это сельское хозяйство.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 http://anastasia.ru
 http://www.rospt.ru

Населённые пункты Дубовского района (Волгоградская область)